In 1928/29 werd het veertiende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Saganer SV werd kampioen en STC Görlitz vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De deelnemers werden tegenover elkaar geplaatst en de winnaars gingen naar de winnaarsgroep en verliezers naar de verliezersgroep. Saganer SV verloor van Cottbuser FV 1898 en STC Görlitz van FC Viktoria Forst. In de verliezersgroep werd Saganer vierde en Görlitz eerste, hierdoor maakte ze nog kans op deelname aan de nationale eindronde tegen de nummer twee uit de verliezersgroep, Breslauer SC 08. Na een 3:2 overwinning verloor de club in Breslau met 9:2. Er kwam nog een derde wedstrijd die met 6:1 verloren werd.

A-Liga

B-Liga

Gau Görlitz

Gau Sagan

Eindronde

Promotie/Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap (Zuidoost-Duitsland)
Duits competitievoetbal 1928/29